Sant Sever (Itàlia)
 Sant Sever de Viena
 Sant Sever d'Agde, bisbe d'Agde
 Sant Sever de Barcelona, llegendari sant màrtir, patró i bisbe de Barcelona, mort el 302
 Sant Sever de Nàpols, bisbe de Nàpols al segle IV
 Sant Sever de Ravenna, bisbe del segle IV
 Sant Sulpici Sever, bisbe de Bourges
 Església de Sant Sever''', edifici al barri Gòtic de Barcelona